The Lie kan henvise til

 The Lie (film fra 1912), en amerikansk stumfilm
 The Lie (film fra 1914), en amerikansk stumfilm
 The Lie (Lost), et afsnit af tv-serien Lost